Siwak (naczynie) – naczynie gliniane, o kolorze stalowoszarym lub czarnym uzyskanym wskutek zastosowania specjalnego sposobu wypalania
 siwak → Miswak – pałeczka używana do czyszczenia zębów

Nazwisko
 Albin Siwak
 Juliusz Siwak
 Robert Siwak

Zobacz też 
 Siwiec
 Siwek